Slovo písek má několik významů:

 písek (materiál) – jedna ze složek půd, využívaná často jako stavební materiál (stavební písek)
 sklářský písek neboli křemičitý písek – materiál pro výrobu skla
 slévárenský písek – materiál pro výrobu forem při odlévání strojních součástí ve slévárenství
 tekoucí písek neboli pohyblivý písek – nestabilní geologické podloží nebezpečné zejména při zakládání velkých staveb
 čisticí písek – pomůcka pro čištění dřezů, van, umyvadel a nádobí
 písek (sediment) – nezpevněná klastická hornina
 váté písky – eolické sedimenty
 hodinářský písek – časoměrná náplň přesýpacích hodin
 písek – brusný materiál (abrazivum) při pískování, často přírodní písek, zejména křemičitý písek
 otryskávání (slangově pískování) – technologie čištění a opracování povrchů dopadajícími tvrdými částicemi písku hnanými proudící tekutinou, obvykle stlačeným vzduchem
 pískovačka – otryskávací zařízení

názvy lidských sídel
1. Písek (město) – okresní město v okrese Písek
 Písek (hrad) – písecký hrad
 Písek (nádraží) – železniční nádraží v Písku
2. Písek (okres Hradec Králové) – obec v okrese Hradec Králové
3. Písek (okres Frýdek-Místek) – obec v okrese Frýdek-Místek
4. Písek (Líšťany) – část obce Líšťany v okrese Plzeň-sever
 Písek (Lotouš) – osada ve vesnici Lotouš, části Slaného
5. Moravský Písek – obec v okrese Hodonín
6. Písek (Malá Strana) – zaniklá vesnice na území dnešní Prahy
 Pisek (Severní Dakota) – město v USA založené českými osadníky

příjmení
 viz Písek (příjmení)

ostatní
 Písek (Brdská vrchovina) – vrchol v pohoří Brdská vrchovina
 Písek (hra) – divadelní inscenace Arnošta Goldflama, kterou nastudoval režisér Vladimír Morávek a uvedl se souborem Klicperova divadla v sezóně 2001/02

Podobné výrazy 
 Písky

Externí odkazy 
 
 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno